Гуреєв — російське прізвище утворене від імені Гурій. Відомі носії:

 Гуреєв Валентин Миколайович (*1946) — радянський хокеїст, тренер. Нападник. Майстер спорту міжнародного класу. Заслужений тренер Росії
 Гуреєв Василь Миколайович (*1952) — міністр економіки (1995—1997), міністр машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії (1997), міністр промислової політики України (1997—2002)
 Гуреєв Віктор Григорович (1937—1993) — радянський футболіст і футбольний тренер. У 1968—1969 роках очолював луганську «Зорю», яка грала у вищій лізі СРСР. Майстер спорту СРСР (1962), заслужений тренер України
 Гуреєв Іван Миколайович (1906—1977) — Герой соціалістичної праці, начальник 2-го навчального полігону Міністерства оборони СРСР (Семипалатинський ядерний полігон), генерал-лейтенант інженерно-технічної служби (1962)
 Гуреєв Іван Юрійович — український музичний педагог-методист, член Національної хореографічної спілки України, відмінник освіти України.
 Гуреєв Михайло Георгійович (1921—2009) — Герой Радянського Союзу (1943)
 Гуреєв Микола Михайлович (1907—1978) — український радянський партійний і державний діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 4-7-го скликань. Депутат Верховної Ради СРСР 4-5-го скликань.
 Гурєєв Олексій Олегович — капітан-лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гуреєв Сергій Миколайович (1918—2013) — Герой Радянського Союзу (1944)

Гуреєва:
 Гуреєва Людмила Миколаївна (*1943) — радянська волейболістка, гравець збірної СРСР, срібний призер Олімпіади 1964 року в Токіо.

Див. також 
 Гуреїв
Російські прізвища